Ester henviser til flere artikler:

 Ester (kemi) – en organisk forbindelse
 Esther eller Ester – et pigenavn
 Estere – folkeslag i Estland, ental: en ester
 Esters Bog – i Det Gamle Testamente
 Ester (bibelsk person) – hovedpersonen i Esters bog